Aleksandr Bogomołow (1900-1969) – sowiecki dyplomata, ambasador ZSRR we Francji i Francji Vichy (20 marca 1940 - 30 czerwca 1941), a następnie 1941-1943 przy rządach emigracyjnych w Londynie, w tym przy Rządzie RP na uchodźstwie
 Aleksandr Bogomołow (ur. 1976) – rosyjski siatkarz